Bibiane Schoofs – tennista olandese
 Lucas Schoofs – calciatore belga
 Rob Schoofs – calciatore belga